W42 peut faire référence à :
 Exposition au bruit, d’après la classification internationale des maladies ;
 W42, la quarante-deuxième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres